Las Piedras peut désigner :

Toponymes

Las Piedras, municipalité.

Las Piedras, ville située dans le département d'Artigas ;
 Las Piedras, ville située dans le département de Canelones.

Las Piedras, capitale de la paroisse civile de Las Piedras de la municipalité de Cardenal Quintero dans l'État de Mérida ;
 Las Piedras, capitale de la paroisse civile de Cocollar de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 Las Piedras, capitale de la paroisse civile de Bartolomé de la Casas de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 Las Piedras, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Cardenal Quintero dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme